Chemical – singolo di Joseph Arthur del 2000
 Chemical – singolo dei Crashdïet del 2010

Pagine correlate 
 Chemicals